Rue du Général-Estienne (Paris)
 Rue du Général-Estienne (Reims)